MNP kan syfta på:
mnp – ISO 639-3-kod för Min Bei